Gerd Seifert (1931, Hamburg), trompista alemany.
 Jaroslav Seifert
 Fibrat de Seifert
 Superfície de Seifert